Владимир Шурыгин:
 Шурыгин, Владимир Иванович (1955—1979) — советский музыкант, гитарист группы «Синяя птица» с 1975 по 1979 годы.
 Шурыгин, Владимир Петрович (1903—1978) — советский военный, генерал-майор инженерных войск.